Steve Holland (?–2020) amerikai gitáros (Molly Hatchet, Gator Country)
 Steve Holland (1968) amerikai forgatókönyvíró, producer
 Steve Holland (1970) angol labdarúgó, edző

hasonló néven
 Stephen Holland (1958) olimpiai bronzérmes, világbajnok ausztrál úszó